! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 176001–176100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 176101–176200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 176201–176300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 176301–176400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 176401–176500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 176501–176600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 176601–176700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 176701–176800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 176801–176900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 176901–177000 [ editare]

Lista planetelor minore (176001-177000)